Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2013 – 12. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 29 czerwca na skoczni Brunnentalschanze w Stams, a zakończyła 22 września 2013 na skoczni Vogtlandschanzen w Klingenthal. Po raz drugi w historii cykl tych zawodów nie rozpoczął się na terenie Słowenii. Rozegrano 10 konkursów w pięciu krajach.

W cyklu zwyciężył Niemiec Marinus Kraus, wyprzedzając o osiem punktów Czecha Jakuba Jandę. Sklasyfikowanych w nim zostało 109 zawodników z 16 krajów.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LPK 2013

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich